Dow Corning Tennis Classic 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Соревнования проводились в Мидленде, США с 8 по 14 февраля 2010 года, являясь первым крупным турниром в сезоне в Новом Свете.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Луция Градецкая (№ 64 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Dow Corning Tennis Classic
 Цикл женских турниров ITF 2010

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Февраль 2010 года
2010